Dit is een lijst van valleien op Venus. De grotere valleien (vanaf 400 kilometer lengte) dragen de naam die in verschillende talen aan de planeet Venus worden gegeven en de kleinere valleien (minder dan 400 kilometer lang) de namen van riviergodinnen in verschillende mythologieën.

Zie ook 
 Vallis (planetaire geologie)
 Lijst van bergen op Venus
 Lijst van kraters op Venus
 Lijst van quadrangles op Venus
 Lijst van terrae op Venus
 Lijst van vlaktes op Venus

 
Venus